El término La Ferrière puede referirse a:

La Ferrière, comuna francesa del departamento de Côtes-d'Armor;
La Ferrière, comuna francesa del departamento de Indre-et-Loire;
La Ferrière, comuna francesa del departamento de Isère;
La Ferrière, comuna francesa del departamento de Vendée;
La Ferrière, comuna suiza del cantón de Berna;
La Ferrière, ciudadela haitiana cercana al Cabo Haitiano.

Nombres compuestos 
 La Ferrière-Airoux, comuna francesa del departamento de Vienne;
 La Ferrière-au-Doyen, comuna francesa del departamento de Orne;
 La Ferrière-au-Doyen, antigua comuna francesa del departamento de Calvados;
 La Ferrière-aux-Étangs, comuna francesa del departamento de Orne;
 La Ferrière-Béchet, comuna francesa del departamento de Orne;
 La Ferrière-Bochard, comuna francesa del departamento de Orne;
 La Ferrière-de-Flée, comuna francesa del departamento de Maine-et-Loire;
 La Ferrière-en-Parthenay, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres;
 La Ferrière-Harang, comuna francesa del departamento de Calvados;
 La Ferrière-sur-Risle, comuna francesa del departamento de Eure.

Otros nombres 
 Beaumont-la-Ferrière, comuna francesa del departamento de Nièvre;
 Danvou-la-Ferrière, comuna francesa del departamento de Calvados;
 Glos-la-Ferrière, comuna francesa del departamento de Orne;
 Ozoir-la-Ferrière, comuna francesa del departamento de Seine-et-Marne.